

Sigle 
 VAL  – nome commerciale di un modello di metropolitana

Chimica 
 Val  – Abbreviazione dell'α-amminoacido valina

Codici 
 VAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Valença (Brasile)
 val – codice ISO 639-3 della lingua vehes

Geografia 
In lingua francese e in lingua italiana il toponimo ha il significato di valle.

Francia 
 Le Val  – comune del dipartimento di Varo

Italia 
 Val della Torre  – comune della provincia di Torino
 Val di Nizza  – comune della provincia di Pavia
 Val di Vizze  – comune della provincia di Bolzano
 Val Masino  – comune della provincia di Sondrio
 Val Rezzo  – comune della provincia di Como

Repubblica Ceca 
 Val  – comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou 	
 Val  – comune del distretto di Tábor

Svizzera 
 Val-d'Illiez  – comune del Canton Vallese

Ungheria 
 Vál  – comune della contea di Fejér

Musica 
 Val – gruppo musicale bielorusso

Persone 
 Valdemir de Oliveira Soares, noto come Val (1997-) – calciatore brasiliano

Altro 
 Val – documentario biografico del 2021 diretto e prodotto da Leo Scott e Ting Poo
 Aichi D3A - "Val" – bombardiere in picchiata giapponese impiegato durante la seconda guerra mondiale